Parapetalus är ett släkte av kräftdjur. Parapetalus ingår i familjen Caligidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Parapetalus